Fontenoy kan syfta på:

 Slaget vid Fontenoy – ett slag 1745 vid den belgiska byn Fontenoy i Hainaut
 Slaget vid Fontenoy (841) – ett slag 841 vid Fontenoy, som numera ligger i departementet Yonne i Frankrike

Geografi

Belgien
 Fontenoy, Hainaut – en by i provinsen Hainaut
 Bois de Fontenoy – en skog

Frankrike
 Fontenoy, Aisne – en kommun i departementet Aisne
 Fontenoy, Yonne – en kommun i departementet Yonne
 Fontenoy-la-Joûte – en kommun i departementet Meurthe-et-Moselle
 Fontenoy-le-Château – en kommun i departementet Vosges
 Fontenoy-sur-Moselle – en kommun i departementet Meurthe-et-Moselle

Se även
 Baie de Fontenoy